Il singolare del torneo di tennis Manchester Trophy 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Igor Gaudi che ha battuto in finale Neville Godwin 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Assente
 Neville Godwin (finale)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

 Olivier Mutis (secondo turno)
 Julian Knowle (primo turno)
 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Emanuel Couto (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 1999